У́лица Ме́льникова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Мельникова — улица в Астрахани.
 Улица Мельникова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Мельникова — улица в Кирове.
 Улица Мельникова — улица в Краснодаре.
 Улица Мельникова — улица в Москве.
 Улица Мельникова — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Мельникова — улица в Химках.

Украина 
 Улица Мельникова — улица в Донецке.
 Улица Мельникова — улица в Киеве.
 Улица Мельникова — улица в Харькове (в 2015 году была переименована в улицу Куликовскую)
 Улица Мельникова — улица в Хмельницком.

См. также 
 Улица Мельникова-Печерского — улица в Нижнем Новгороде.